Южнокорейский бой-бенд Big Bang выпустил восемь студийных альбомов, восемь мини-альбомов, два переиздания, восемь сборников, десять концертных альбомов, семь сингл-альбомов и 36 синглов. По состоянию на май 2017 года группа продала более 4,3 миллионов физических альбомов только в Южной Корее и Японии.

Дебютный студийный альбом Big Bang, выпущенный в декабре 2006 года, был продан тиражом более 150 000 копий в Южной Корее. Он включал несколько синглов, в том числе «La La La» и «A Fool's Only Tears». Группа добилась коммерческого успеха с «Lies», синглом их первого мини-альбома «Always» (2007), который шесть недель подряд возглавлял Melon Chart. Их второй и третий мини-альбомы последовали за успехом предшественника; «Hot Issue» (2007) с «Last Farewell», и «Stand Up» (2008) с «Day by Day», которые возглавляли чарт Melon в течение восьми и семи недель подряд соответственно. Их второй студийный альбом «Remember» (2008) также имел коммерческий успех и дал два хита в Южной Корее, «Sunset Glow» и «Strong Baby», причем последний был исполнен исключительно участником Сынни.

Группа вышла на японский рынок с двумя мини-альбомами «For the World» (2008 г.) и «With U» (2008 г.), а также с двумя студийными альбомами «Number 1» (2009 г.) и «Big Bang» (2009 г.). Последний продвигался с двумя синглами: «My Heaven», который дебютировал под номером три в чарте Oricon, и «Gara Gara Go!!» (ガラガラ GO!! ), который получил золотой сертификат от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Японии (RIAJ).

Группа возобновила свою деятельность в Южной Корее в начале 2009 года, выпустив песню «Lollipop» со своим коллегой по лейблу 2NE1, которая использовалась для продвижения телефона LG Cyon Lollipop. Песня возглавила различные онлайн-чарты в Южной Корее и мгновенно стала вирусным хитом.

В феврале 2011 года Big Bang вернулись на корейскую музыкальную сцену после двухлетнего перерыва, выпустив свой четвертый корейский мини-альбом Tonight, ставший их первым альбомом номер один в чарте Gaon, созданном годом ранее. Альбом, включавший одноименный сингл, занявший первое место в чартах, был переиздан под названием Big Bang Special Edition, который включал «Love Song», их второй хит номер один в цифровом чарте Gaon. Позже в том же году Big Bang выпустили свой второй японский студийный альбом Big Bang 2 (2011), который возглавил ежедневные и еженедельные рейтинги Oricon Albums Charts и получил золотой сертификат RIAJ. Два сингла с альбома, «Koe o Kikasete» и «Tell Me Goodbye», получили такой же сертификат.

В 2012 году Big Bang выпустили пятый корейский мини-альбом «Alive», который сделал группу первой из Кореи, попавшей в чарт Billboard 200 с альбомом полностью на корейском языке, дебютировав под номером 150. Главный сингл мини-альбома, «Blue» быстро возглавил все основные музыкальные чарты Южной Кореи, а следующие два, «Bad Boy» и «Fantastic Baby», заняли второе и третье места в Gaon соответственно. Все три сингла с альбома «Alive» заняли третье место в чарте Billboard World Song Sales по отдельности. Позже мини-альбом был переиздан под названием «Still Alive» (2012), включавший сингл «Monster», их четвертый хит номер один в цифровом чарте Gaon.

После трехлетнего перерыва Big Bang вернулись в середине 2015 года, выпустив четыре сингла со своего первого за восемь лет студийного альбома Made (2016). Все песни заняли первые три позиции в чарте Billboard World Digital Song Sales (за исключением «Girlfriend»), причем три песни возглавили чарт («Loser», «Bang Bang Bang» и «Let's Not Fall In Love»), и каждый трек попал в тройку лучших в цифровом чарте Gaon, а пять песен заняли первое место.

Последний релиз Big Bang в составе группы из пяти человек, «Flower Road», возглавил как цифровой чарт Gaon, так и чарт Billboard World Digital Song Sales в марте 2018 года. В конечном итоге он получил платиновый сертификат от Корейской ассоциации музыкального контента.

Альбомы

Студийные альбомы

Переиздания

Сборники

Концертые альбомы

Сингл-альбомы

Бокс-сеты

Мини-альбомы

Синглы

Как ведущий исполнитель

2000-е

2010-е

2020-е

Промо-синглы

Другие песни в чартах

Комментарии

Примечания

Дискографии Республики Корея
Big Bang